la Ligue des champions de l'UEFA appelée avant la saison 1992-1993 Coupe d'Europe des clubs champions, compétition de football
l'Euroligue de basket-ball appelée avant la saison 1996-1997 Coupe d'Europe des clubs champions, compétition de football
la Coupe d'Europe des clubs champions d'athlétisme
la Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace
la Coupe d'Europe des clubs champions de tennis de table
la Coupe d'Europe des clubs champions de balle au tambourin
la Coupe d'Europe des clubs champions féminine de balle au tambourin